Fehér torony, Prága
Fehér torony, Brassó
Minas Tirith, helyszín A Gyűrűk Urában
Fehér Tornyok, helyszín A Gyűrűk Urában